Папирус 52 ( или фрагмент Иоанна, папирус Райлендса) — фрагмент папируса размером 8,9 × 6 см, содержащий отрывок из Евангелия от Иоанна. Лицевая сторона (recto) содержит строки из  на греческом языке. Обратная сторона (verso) содержит строчки из стихов 37-38. 

Бернард Гренфелл, известный исследователь оксиринхских рукописей, в 1920 году приобрёл у торговца на египетском рынке большой ворох полуистлевших папирусов. Среди них был обнаружен и этот фрагмент, предварительно датированный первой третью II века, хотя в настоящее время датировка сдвинута к промежутку между 125 и 200 годами нашей эры. Несмотря на дискуссии вокруг датировки, папирус 52 считается древнейшим из сохранившихся до нашего времени текстов Нового Завета.

Начиная с 2007 года папирус выставлен на всеобщее обозрение в здании библиотеки Райландса в Манчестере.

Греческий текст 

С обеих сторон папируса нанесены надписи. Жирным выделены те буквы, которые можно увидеть на сохранившемся фрагменте рукописи.

Евангелие от Иоанна 18:31-33 (recto)

Евангелие от Иоанна 18:37-38 (verso)

См. также 
 Список папирусов Нового Завета

Примечания

Литература 
 Hurtado, Larry W. (2003) "P52 (P.Rylands Gr 457) and the Nomina Sacra; Method and Probability." Tynedale Bulletin 54.1.
 Nongbri, Brent (2005) "The Use and Abuse of P52: Papyrological Pitfalls in the Dating of the Fourth Gospel." Harvard Theological Review 98:23-52.
 Roberts, C. H. (1936) "An Unpublished Fragment of the Fourth Gospel in the John Rylands Library.” Bulletin of the John Rylands Library 20:45-55.
 Roberts, C. H. (1979) Manuscript, Society and Belief in Early Christian Egypt, OUP.
 Schnelle, Udo (1998) The History and Theology of the New Testament Writings.
 Tuckett, Christopher M. (2001) "P52 and Nomina Sacra." New Testament Studies 47:544-48.

Ссылки 
 John Rylands Library: An Unpublished Fragment of the Fourth Gospel
 K. C. Hanson - P52: A Fragment of the Gospel of John
 historian.net: P52
 Robert B. Waltz. 'NT Manuscripts: Papyri, Papyri 52.'
 Papiro Papyrus P52 (a summary of the paleographic evidence, in Italian); from ''Origini del Cristianesimo

Папирусы Нового Завета
Евангелие от Иоанна
Библейские рукописи II века